

Religió 
Denominació en anglès del vers del Parenostre «deslliureu-nos de qualsevol mal».

Cinema 
 Deliver Us from Evil (pel·lícula de 1969), pel·lícula de drama canadenca
 Deliver Us from Evil (pel·lícula de 1973), pel·lícula de crim i drama televisiu estatunidenca
 Deliver Us from Evil (pel·lícula de 2006), pel·lícula documental estatunidenca sobre el sacerdot pedòfil Oliver O'Grady
 Títol en anglès de Fri os fra det onde, pel·lícula de suspens danesa de 2009 dirigida per Ole Bornedal
 Títol original de Deslliureu-nos del mal, pel·lícula de terror sobrenatural estatunidenca dirigida per Scott Derrickson
 Títol en anglès de Daman Ageseo Guhasoseo, pel·lícula d'acció coreana de 2020

Música 
 Deliver Us from Evil (àlbum de Budgie), àlbum publicat el 1982 de Budgie
 Deliver Us from Evil (àlbum de Kryst the Conqueror), EP i àlbum no publicat de 1990 de Kryst the Conqueror